Gromada Otrębusy (1954-1961)
 Gromada Otrębusy (1962-1972)